21-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в российском городе Архангельске с 30 января по 7 февраля 1999 года. В турнире участвовали шесть сборных: Швеции, России, Финляндии, Казахстана, Норвегии и США.

Матчи проводились на двух стадионах — «Труд» и «Динамо».

По окончании группового этапа состоялись полуфиналы, которые проводились по схеме: 1-е место с 4-м и 2-е с 3-м. Сборные, не попавшие в первую четвёрку, проводили матч за 5-е место.

Обрушившиеся на Архангельск холода создали организаторам первенства немало проблем. Некоторые матчи проводились в три тайма по 30 минут, а поединок между россиянами и шведами был сокращён на 30 минут. Сборные России и Швеции закончили групповой этап с одинаковым результатом — по 9 очков, но в полуфинале действующие чемпионы мира шведы неожиданно проиграли финнам, которые впервые с 1989 года вышли в финал, где не смогли оказать сопротивления сборной России. Финальный матч прошёл 7 февраля на стадионе «Труд» при температуре —27°С. Итог − 5:0 в пользу хозяев первенства. Россияне впервые стали чемпионами мира (и в 15-й раз с учётом побед сборной СССР). Лучшим игроком чемпионата был признан российский полузащитник, легионер Михаил Свешников из шведского клуба «Юсдаль БК».

Групповой этап

Турнирная таблица

Плей-офф

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Лучшие игроки чемпионата (версия оргкомитета)

Лучшие игроки чемпионата (версия журналистов)

Список бомбардиров 
13 голов

  Ханс Острём

11 голов

  Сергей Обухов

9 голов

  Пол Ханссен

8 голов

  

7 голов

  Игорь Гапанович
  Андрей Стук

Символическая сборная (по версии журналистов) 
 Вратарь
  Вячеслав Рябов
 Защитники
  Андерс Хедлунд
  Виктор Шакалин
 Полузащитники
  Михаил Свешников
  Валерий Грачёв
  Самули Нисканен
  Эрик Нордбренден
 Нападающие
  Сергей Обухов
  Игорь Гапанович
  Ханс Острём

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата
 

1999
Хоккей с мячом
Январь 1999 года
Февраль 1999 года
Чемпионаты мира в России
1999 год в Архангельской области